Анатолий Корецкий:
 Корецкий, Анатолий Владимирович (род. 1944) — советский генерал-лейтенант, участник боёв в Афганистане.
 Корецкий, Анатолий Григорьевич (1945—1993) — советский и российский генерал-майор.